Yaowang Shan (chin. 药王山) bezeichnet:

 Yaowang Shan (Shaanxi) in Yaozhou, dem früheren Kreis Yao (耀县), Provinz Shaanxi, siehe Steininschriften und -skulpturen des Medizinkönig-Berges
 Yaowang Shan (Tibet) in Lhasa, Autonomes Gebiet Tibet
 Yaowang Shan (Zhejiang) in Quzhou, Provinz Zhejiang